Modelo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Modelo (kommun), Santa Catarina,

Mexiko 

 Unidad Modelo Sábana Larga, ort, Tabasco, Huimanguillo, 
 Modelo, Chiapas, Ixtapa, 
 Modelo, Tamaulipas, Abasolo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar